

Cinema 
PlayBoy (and the Gang of Cherry) – film del 2017 diretto da Oompon Kitikamara

Editoria 
Playboy o Playboy Magazine – rivista rivolta a un pubblico maschile

Musica
Playboy – album del gruppo musicale The Marvelettes del 1962
Playboy – brano musicale del gruppo musicale The Marvelettes nell'omonimo album del 1962
Playboy – brano musicale di Ann Christine del 1966
Playboy – brano in italiano dall'album Semplicità dei Matia Bazar del 1977
Playboy – brano in spagnolo della compilation Sencillez dei Matia Bazar del 1978
Playboy – album di Iva Zanicchi del 1978
Playboy (pubblicato anche con altri nomi) – album di La Toya Jackson del 1990
Playboy – brano di La Toya Jackson del 1990
Playboy – brano degli Hot Chip dall'album Coming on Strong del 2004
Playboy – brano di Lloyd Banks dall'album The Hunger for More del 2004
Playboy – brano degli Exo dall'album Exodus del 2015
Playboy – singolo di Trey Songz dall'album Tremaine del 2017

Società 
 Playboy – termine con cui s'indica un uomo dotato di fascino e attrazione sessuale che persegue uno stile di vita particolare, dedito alla mondanità e alla conquista femminile

Televisione 
Playboy TV – canale televisivo di proprietà del gruppo Playboy

Videogiochi 
 Playboy: The Mansion – videogioco di simulazione del 2005

Pagine correlate 
Playboys

Altri progetti